Малеиха — название населённых пунктов в России:

 Малеиха — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Малеиха — деревня в Шатурском районе Московской области.